The Muffins — американская прогрессивная рок-группа из округа Колумбия, созданная в 1975 году, близкая по духу кентерберийской сцене и движению Rock in Opposition. Группа записала три студийных альбома и распалась в 1981 году, но в 1998 году вновь собралась. Основных участников группы четверо, это Дейв Ньюхауз, Том Скотт, Билли Суонн и Пол Сиэрс. При этом в группе участвовало много других музыкантов, но все они не задерживались в составе. С группой сотрудничал Фред Фрит, он продюсировал альбом <185>, а группа в свою очередь участвовала в записи его альбома Gravity. В звучании The Muffins важное место занимают духовые инструменты: саксофоны, кларнет, флейты. Музыка насыщена полиритмизмом, импровизацией, неповторяющимися мелодиями, диссонансами.

Дискография 
 Secret Signals II (1975)
 Manna/Mirage (1977)
 Air Friction (1979)
 <185> (1981)
 Open City (сборник, 1985)
 Chronometers (1992, сборник ранее не выпускавшегося материала, записанного в 1975—1976 годах)
 Bandwidth (2002)
 Air Live (2002)
 Double Negative (2004)
 Loveletter #2 (2005)

Состав 
 Дейв Ньюхауз — клавишные, духовые, перкуссия
 Том Скотт — духовые, перкуссия
 Билли Суонн — бас-гитара, гитара, перкуссия, вокал
 Пол Сиэрс — барабаны, перкуссия

Ссылки 
 Официальный сайт The Muffins
 Статья о The Muffins на GEPR
 Сайт поклонников The Muffins
 Страница The Muffins на сайте лейбла Cuneiform Records
 Рецензия на альбом Manna/Mirage на сайте Ground and Sky

Muffins
Группы авант-прога
Рок-группы из Вашингтона
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1975 году